Qarqīn kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Qarqīn (distriktshuvudort), Jowzjan, 
 Qarqīn (distrikt), Jowzjan, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar